Novgorod kan syfta på

 Novgorod oblast – ett oblast i nordvästra Ryssland
 Novgorod – en stad och huvudstad i Novgorod oblast i nordvästra Ryssland
 Republiken Novgorod – en stor medeltida rysk stat som sträckte sig från Östersjön till Uralbergen 1136–1478
 Guvernementet Novgorod – ett tidigare guvernement i nordvästra Ryssland 1727–1927
 Nizjnij Novgorod – en stad i Nizjnij Novgorod oblast i Ryssland
 Novgorod-Severskij – en stad i Tjernihiv oblast i Ukraina, se Novhorod-Siverskyj
 Novgorod (slagskepp) – ett ryskt örlogsfartyg från 1873